Kurstraße steht für:

 Kurstraße (Bad Nauheim), Straße in Bad Nauheim
 Kurstraße (Bad Reichenhall), Straße in Bad Reichenhall
 Kurstraße (Bad Salzhausen), Straße in Bad Salzhausen
 Kurstraße (Bad Tennstedt), Straße in Bad Tennstedt
 Kurstraße (Berlin), Straße in Berlin
 Kurstraße (Kei-Inseln), Meeresstraße bei den indonesischen Kei-Inseln